Kydias (griechisch Κυδίας) ist der Name folgender Personen:

 ein Athener Redner des 4. Jahrhunderts v. Chr.; siehe Kydias (Rhetor);
 ein bei Plinius dem Älteren erwähnter Maler; siehe Kydias (Maler).